

Sigle 
Office Européen des Brevets – Organizzazione europea dei Brevetti
Officine Egidio Brugola
Ontario Energy Board
Open eBook

Codici 
OEB – codice aeroportuale IATA del Branch County Memorial Airport della città statunitense Coldwater (Michigan)